Fibiger est le patronyme de :
 Johannes Andreas Grib Fibiger (1867-1928), médecin danois, Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1926 ;
 Jesse Fibiger (1968-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Mathilde Fibiger (1830-1872), première femme danoise télégraphiste ;
 Vilhelm Fibiger (1886-1978), homme politique danois.